Millàs  o milassú, plat tradicional i popular de la cuina llemosina i d'Ardecha 
 Josep Maria Millàs-Raurell (Barcelona 1896 - 1971), escriptor, traductor i dramaturg català
 Josep Maria Millàs i Vallicrosa (Santa Coloma de Farners, la Selva, 1897 - Barcelona, 1970), historiador català 
 Cal Millàs, habitatge d'Ivorra (Segarra) 
 Fons Millàs de la UAB, biblioteca personal de Josep Maria Millàs i Vallicrosa